Space (engl. „Raum“, „Weltraum“) steht für:

 das englische Wort für Raum 
 Kurzform im englischen für outer space (Weltraum)
 eine englische Bezeichnung für das Leerzeichen auf Tastaturen
 Space (Zeitschrift), deutschsprachige Ausgabe von All About Space
 Space (französische Band), eine französische Musikgruppe des Instrumental-Pop aus den 1970er Jahren
 Space (britische Band), eine britische Indie-Rock-Band aus den 1990er Jahren
 Space (Diskothek), eine Diskothek auf der spanischen Insel Ibiza
 Club Space, eine Diskothek in Miami, Vereinigte Staaten
 Space (Fernsehsender), ein kanadischer Fernsehsender
 Space (Lied), ein Lied des montenegrinischen Sängers Slavko Kalezić
 Space (Miniserie), eine fünfteilige, 13-stündige Miniserie von 1985, basierend auf James Micheners Novelle über die Anfänge von Amerikas Weltraumprogramm
 Space 2063, eine US-amerikanische Science-fiction-Fernsehserie
 eine Droge, ähnlich Spice (Droge)

Space ist der Familienname folgender Personen:
 Zack Space (* 1961), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 SPAC
 Spaced
 Spacer
 Spacing
 Spacek
 Espace
 Space Art
 Space Night